Филли́да (, род. пад.  — молодой листок) — древнегреческое женское имя. Это имя использовалось в пасторальной поэзии, в вокальной музыке и в музыкальном театре от времён позднего Средневековья до эпохи барокко для воплощения типичного образа влюблённой пастушки. Известные носительницы:

 Филлида — легендарная фракийская царевна.
 Филлида — древнегреческая гетера, известная своим знакомством с Александром Македонским и Аристотелем.
 Филлида Ло () — киноактриса.

В астрономии 
 (556) Филлида — астероид, открытый в 1905 году.

См. также 
 Филлис

Имена греческого происхождения
Женские имена
Персонажи «Божественной комедии»
Страницы значений:Тёзки